Ендрю Ференс (,  17 березня 1979, Едмонтон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року в ЗХЛ виступами за клуб «Портленд Вінтергокс».

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 208-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Калгарі Флеймс», «Бостон Брюїнс», «Едмонтон Ойлерс», «Чеські Будейовиці».

Загалом провів 1027 матчів у НХЛ, включаючи 120 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

У 1999 виступав у складі молодіжної збірної Канади на чемпіонаті світу, де канадці виборили срібло.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 2011.
 Приз Кінга Кленсі — 2014.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Едмонтона
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Мотора» (Чеські Будейовиці)
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»